Schlinge steht für:
 Schlinge (Knotenkunde), ringförmige Form in der Knotenkunde
 Schlinge (Graphentheorie), Verbindung eines Knotens mit sich selbst in der Graphentheorie
 bogenförmiger Verlauf eines Flusses, siehe Flussschlinge
 Schlinge (Fluss), Nebenfluss der Issel
 Die Schlinge (Bykau), Novelle von Wassil Bykau

Siehe auch:
 Bandschlinge
 Geschlinge